Classe Narval (sommergibile) – classe di 3 sommergibili della Voenno-morskoj flot Rossijskoj Imperii (Marina imperiale russa), costruita tra il 1915 e il 1916.
 Classe Narval (sottomarino) – classe di 6 sottomarini della Marine nationale (Marina nazionale francese), costruita tra il 1957 e il 1960.
 Classe Narwhal – classe di 2 sommergibili – V-boat o  cruiser submarine – della United States Navy, costruita tra il 1927 e il 1930.